Giuseppe Mosca – compositore italiano
Giuseppe Mosca – medico